Тепло́в (женский вариант фамилии — ) — русская фамилия.
 Тепловы — старинный русский дворянский род.



Носители фамилии

А 
 
 Теплов, Артём Леонидович (род. 1992) — белорусский футболист, защитник клуба «Нафтан».

Б 
 Теплов, Борис Михайлович (1896—1965) — советский психолог.

В 
 Теплов, Валентин Павлович (род. 1952) — советский и российский художник-график, педагог. 
 
 Теплов, Виталий Владимирович (род. 1970) — советский и латвийский футболист.
 
 Теплов, Вячеслав Иванович (1960—2015) — советский и российский актёр театра и кино.

Г 
 Теплов, Григорий Николаевич (1717—1779) — русский государственный деятель, писатель, философ, композитор.

Д, Е, Ж, З 
 Теплов, Даниил Юрьевич (1924—1979) — советский библиографовед, книговед и специалист в области информатики.

И, К 
 Теплов, Иван Иванович (род. 1954) — советский и российский футболист.
 Теплов, Игорь Борисович (1928—1991) — советский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР (1979).

Л 
 Теплов, Лев Павлович (1923—1973) — советский писатель-фантаст, популяризатор науки, журналист. 
 Теплов, Леонид Фёдорович (1909—1988) — советский дипломат.

М

Н

О, П, Р 
 Теплов, Олег Владимирович (род. 1978) — генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» группы Внешэкономбанка (2018).

С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 
 Теплов, Сергей Тимофеевич (1905—1946) — Герой Советского Союза.

Теплова

Разное 
 Тепловское
 Тепловой насос

См. также 
 Теплово
 Тепловка

Примечания